Dunlop:
  — шотландская фамилия

Компании 
 Dunlop Manufacturing — производитель музыкальных аксессуаров, в частности педалей эффектов.
 Dunlop Sport — производитель спортивного инвентаря, в прошлом часть компании Dunlop Rubber.
 Dunlop Tires — компания, производящая дорожные шины.

Другие 
 Клапан Dunlop — пневматический обратный клапан